Joseph Ward (n. 1993), pugile irlandese
 Joe Nathan Ward (n. 1963), cestista statunitense